Schweigkofler ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Schweigkofler (* 1957), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Manfred Schweigkofler (* 1962), Südtiroler Sänger und Schauspieler